Pjatnytschany (ukrainisch ; russische Entsprechung /Pjatnitschany) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Pjatnytschany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Pjatnytschany (Stryj)